

Persone
Joe Dawson (1897-1978) – giocatore di baseball statunitense
Joe Dawson (1889-1946) – pilota automobilistico statunitense
Joseph T. Dawson (1914-1998) – militare statunitense
Joseph Bernard Dawson (1883-1965) – medico neozelandese

Altro
Joe Dawson – personaggio della serie televisiva Highlander